Stati Uniti d'America 
 Covert – township della Contea di Van Buren, Michigan
 Covert – città della Contea di Seneca, New York